Final Fantasy I, o primeiro de uma série de jogos eletrônicos.
Foreign function interface, uma interoperabilidade entre linguagens de programas.
Frades Franciscanos da Imaculada, um instituto religioso.
Insônia familiar fatal, uma doença hereditária.
Futebol Fronteira Internacional um campeonato mundial de futebol da seria Inazuma Eleven popularmente conhecido como Super Onze

Desambiguação